Meijer peut désigner :

Patronymes 
 Connie Meijer (1963-1988), ancienne coureuse cycliste néerlandaise ;
 Elien Meijer (née en 1970), rameuse néerlandaise ;
 Erik Meijer (né en 1969), ancien footballeur néerlandais ;
 Geertruida Wijsmuller-Meijer (1896-1978), résistante néerlandaise qui a sauvé un grand nombre d'enfants et adultes juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec d'autres personnes ayant participé au transport d'enfants, elle a sauvé la vie de plus de 10 000 enfants juifs fuyant l'antisémitisme. Elle est reconnue comme Juste parmi les Nations par le Yad Vashem. 
 Harrie "Harry" Meijers (1879-1928), coureur cycliste néerlandais 
 Henk Romijn Meijer (1929-2008), universitaire et écrivain néerlandais ;
 Jan Meyer (1927-1995), orthographié également Jan Meijer, peintre, lithographe et sculpteur néerlandais ;
 Jan Hendrik Meijer (1747-?), homme politique néerlandais du  ;
 Menna Laura Meijer, réalisatrice, productrice, scénariste et journaliste néerlandaise ;
 Mike Meijer (né en 1964), acteur, écrivain et compositeur néerlandais ;
 Peter Meijer (né en 1988), homme politique américain.

Divers 
Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park, un parc dans le Michigan
Meijer, une chaîne d'hypermarchés américaine

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme